Miasta w USA:
 Tompkins – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
Gminy w USA:
 Tompkins (ang. Tompkins Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Warren
 Tompkins (ang. Tompkins Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Tompkins (ang. Tompkins Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tompkins (ang. Tompkins County) – w stanie Nowy Jork